Rekompilacja – jest to ponowienie kompilacji. Rekompilacja jest wymagana zawsze, gdy kod źródłowy programu został zmieniony, bądź program jest przenoszony na inną architekturę procesora lub inny system operacyjny.

Kompilacja